Koeru (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Koeru (plaats), een plaats in Estland, gemeente Järva